{{DISPLAYTITLE:(30018) 2000 CX101}}

A (30018) 2000 CX101 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Thierry Pauwels fedezte fel 2000. február 14-én.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (30001–30500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói